El Krai de Murmansk  (en ruso Му́рманский край ) era un nombre informal utilizado en los primeros meses de la RSFS de Rusia para referirse al territorio que corresponde aproximadamente al actual Óblast de Murmansk. En varios momentos, el término se refirió al territorio que incluía Alexandrovsky y Kemsky Uyezds dos subdiviciones de la gobernación de Arcángel y algunas partes de la gobernación de Olónets.

Historia 
Las primeras menciones al krai de Murmansk se remontan al período posterior a la Revolución de febrero, cuando el poder en el krai fue asumido por el Sóviet de los Diputados de Trabajadores y Soldados de Murmansk.  el 27 de octubre de 1917, el sóviet transfirió todo su poder al recién creado Comité Revolucionario Provisional de Murmansk; sin embargo, después de una asamblea conjunta del soviet de Murmansk con los representantes de las organizaciones democráticas locales el 17 de noviembre de 1917, el Comité Revolucionario fue disuelto y todo el poder retorno al Soviet. 

El 18 de enero de 1918, el Congreso de Diputados de la Gobernación de Arcángel declaró a la ciudad de Murmansk como la capital del krai de Murmansk, y en términos de autogobierno reconoció su independencia de la Gobernación Arcángel.  Enfatizando que el Sóviet de los Diputados de Arcángel no tiene autoridad sobre el Soviet de Murmansk y que este último está directamente subordinado al Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y al Consejo de Comisarios del Pueblo de la RSFS de Rusia. 

El 2 de enero de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo consideró la separación formal del Krai de Murmansk de la Gobernación de Arcángel, y aunque se consideró deseable la separación, la decisión final se terminó posponiendo. 

En junio de 1918, el Soviet del Krai de Murmansk llegó a un acuerdo con los representantes Aliados y los ejércitos extranjeros desembarcaron en el territorio del krai.  El 2 de enero de 1918, los soviéticos perdeiron el control de la Gobernación de Arcángel, y en su lugar se estableció el Gobierno Provisional del Óblast del Norte .  El 6 de enero de 1918, el soviet del Krai de Murmansk autorizó al presidente Yuryev a acordar la inclusión de Krai de Murmansk (Las Subdivisiones de Alexandrovsky y Kemsky Uyezds pertenecientes a la Gobernación de Arcángel, una parte de la gobernación de Olonets y algunos otros territorios) en el Óblast del Norte.  El 15 de enero de 1918, el Gobierno Provisional de la Región Norte emitió una resolución que aceptaba  al Krai de Murmansk como parte del Óblast del Norte.  En octubre de 1918, se abolieron todos los soviets y restauraron los zemstvos . 

El 2 de enero de 1920, el Gobierno Provisional de la Región Norte emitió una resolución estableciendo la Gobernación de Murmansk, que incluía a las subdivisiones de Alexandrovsky y Kemsky Uyezds de la Gobernación de Arcángel y partes de la Gobernación de Olonets. Sin embargo, la gobernación resultó ser de corta duración y fue abolida después de que el poder soviético en la península de Kola fuera restaurado el 21 de febrero de 1920.  Alexandrovsky y Kemsky Uyezds fueron restaurados en sus fronteras de 1917.

Composición 
El Territorio de Murmansk incluía Kandalaksha (Capital - el pueblo de Kandalaksha ) y Kovdskaya (Capital - el pueblo de Kovda ) volosts del distrito de Kemsky y todo el distrito de Aleksandrovsky de la provincia de Arcángel , que consta de siete volosts: Kola-Loparskaya (Capital - Ciudad de Kola ), Kuzomenskaya (Capital- aldea de Kuzomen ), Murmansko-Kolonistskaya , más tarde rebautizada como Pechenga (Capital  aldea de Pechenga), Ponoiskaya (Capital - aldea de Ponoi ), Teriberskaya(la Capital es el campo de Teriberka ), Tetrinsky (la Capital es el pueblo de Tetrino ) y Umbskaya (la Capital es el pueblo de Umba ). En el territorio del condado estaban las ciudades de Aleksandrovsk , Kola y Murmansk  .

Referencias

notas 

Geografía del óblast de Múrmansk
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar